Castaneda peut être le nom d'un endroit (un toponyme) ou d'une personne (un patronyme).

Toponyme 
 Castaneda est le nom d'une commune suisse.

Patronyme 
 Carlos Castaneda est un anthropologue américain.
 Jean Castaneda est un footballeur français.